Воронков Вячеслав Владимирович (род. 10 февраля 1950 года, Ашхабад, Туркменская ССР) — советский и украинский журналист, общественно-политический деятель. Заслуженный журналист Украины, ведущий авторской телевизионной программы «Газетный дождь», депутат Одесского городского совета III созыва, основатель и президент Гильдии собственных корреспондентов, главный редактор газеты «Окна», Чартерный президент ГО «Ротари Клуб Одесса-Ришелье», собственный корреспондент газеты Верховной Рады «Голос Украины».

Биография 
Родился 10 февраля 1950 года в Ашхабаде. Окончил среднюю школу № 36.
В юности писал стихи, много читал. Что стало стало причиной поступления в Университет на филологический факультет.
Журналистскую карьеру начал в 1967 году в газете «Комсомолец Туркменистана» в должности специального корреспондента.
В 1973 году женился на Воронковой (в девичестве Тесля) Людмиле Александровне, с которой в браке по сей день. Имеет дочь и сына. Внуков.

Учеба 
 Туркменский Государственный Университет, факультет русской филологии (1967—1970)
 Львовское Высшее военно-политическое училище (факультет военной журналистики), 1971—1975 гг.
 Военно-политическая Академия (редакторский факультет)
 Одесская Национальная Юридическая Академия (факультет Правоведение), 1996—1999 гг.

Служба в Армии 
В 1970—1971 — срочная военная служба в Закавказском военном округе ВС СССР. В 1975—1977 — офицер (лейтенант) Среднеазиатского военного округа ВС СССР, г. Алма Ата, с. Уч-Арал. Корреспондент дивизионных газет. С 1977 по 1987 годы — офицер (лейтенант, капитан, майор) Дальневосточного военного округа ВС СССР. С. Архара, г. Хабаровск. Корреспондент газеты «Суворовский натиск». В 1987—1988 — офицер (майор) Прибалтийского военного округа, корреспондент газеты «За Родину». 1988—1990 — офицер (майор, подполковник) ЦГВ (Центральная группа войск), г. Миловице (Чехословакия), корреспондент газеты «Советский воин». 1990—1994 — офицер (подполковник, полковник) Одесского военного округа ВС СССР, ВСУ, пресс секретарь командующего ОдВО.
В 1994 году в звании полковника ВСУ ушел в запас. За годы военной службы награжден многочисленными медалями и знаками отличия.

Журналистская и общественно-политическая деятельность 
С 1994 по 1998 годы работал главным редактором газеты Одесского городского совета «Одесский вестник». С 1996 года — автор и ведущий еженедельной телепрограммы «Газетный дождь» на спутниковом телеканале «А1». В 1998—2004 годах работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда в Украине». Параллельно корреспондентом ИА «Интерфакс Украина».
С 1999 года возглавляет «Гильдию собственных корреспондентов», а в 2000 году основал и возглавил газету «Окна».
В 2004 году начал работу в газете Верховной Рады Украины «Голос Украины» в должности собственного корреспондента.
В 2014 году стал инициатором создания Ротари клуба «Одесса-Ришелье», став его чартерным президентом..

Примечания

Ссылки 
http://www.golos.com.ua/rus/article/144413
http://vo.od.ua/rubrics/lyudi-dela/44804.php
https://odessa1.com/articles/i-udarili-molotochkom-po.html
http://www.golos.com.ua/rus/article/327464https://old.omr.gov.ua/ru/news/22307/http://www.golos.com.ua/rus/article/120724

Журналисты по алфавиту